Субельдия () — испанская фамилия. Известные носители:
 Субельдия, Аймар (род. 1977) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду Team RadioShack.
 Субельдия, Игор (род. 1997) — испанский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Субельдия, Луис (род. 1981) — аргентинский футболист, тренер.
 Субельдия, Освальдо (1927—1982) — аргентинский футболист и тренер.